Оксид платины — неорганические соединения металла платины и кислорода:

 Оксид платины(II) 
 Оксид платины(III) 
 Оксид платины(IV) 
 Оксид платины(VI)